DK poate fi:
 Danemarca, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .dk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Danemarca